

Тростянецька районна рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Тростянецька районна рада — Сумська область, Тростянецький район